Il pugnale di vetro (A King by Night) – romanzo di Edgar Wallace del 1925
 Il pugnale di vetro (The Bridesmaid) – romanzo di Ruth Rendell del 1989